CO4 peut désigner :
 Co4, le coccyx, un os humain ;
 CO4, le tétroxyde de carbone, une molécule ;
 1997 CO4, l'ancien nom d'un astéroïde : (24907) Alfredhaar ;
 CO-4 - Atlantic, la désignation d'un aéronef d'observation américain.